Milford kan syfta på

Geografi

Irland 

 Millford, ort, Ulster, County Donegal, 
 Milford (ort i Irland), Munster, County Cork,

Nya Zeeland 

 Milford Sound – en djup fjord i regionen Southland
 Milford Track – en vandringsled

Storbritannien 

 Milford on Sea, ort, England, Hampshire, 
 Milford Haven, Wales, Pembrokeshire, 
 Milford, Surrey, England, 
 Milford, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Milford, Devon – en ort i Devon, England
 Milford, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Milford, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Milford, Wales – en ort i Powys, Wales
 Milford, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

USA 

 Milford, Delaware, ort, Sussex County, 
 Milford, Indiana, Decatur County, 
 Milford, Kansas, ort, Geary County, 
 Milford, Ohio, ort, Clermont County, 
 Milford, Pennsylvania, Somerset County, 
 Milford, Texas, ort, Ellis County, 
 Milford, Connecticut, ort, New Haven County, 
 Milford, Iowa, ort, Dickinson County, 
 Milford, Illinois, ort, Iroquois County, 
 Milford, Indiana, Kosciusko County, 
 Milford, Massachusetts  Worcester County, 
 Milford, Maine, Penobscot County, 
 Milford, Michigan, ort, Oakland County, 
 Milford, Nebraska, ort, Seward County, 
 Milford, New Hampshire, ort, Hillsborough County, 
 Milford, New Jersey, ort, Hunterdon County, 
 Milford, New York, Otsego County, 
 Milford, Pennsylvania, countyhuvudort, Pike County, 
 Milford, Utah, ort, Beaver County, 
 Milford, Kalifornien, ort, Lassen County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar